Anna av Mecklenburg, född 14 oktober 1533 i Wismar, död 4 juli 1602 i Schwerin, var en kurländsk hertiginna genom giftermålet med hertig Gotthard Kettler. Som dotter till hertig Albrekt VII och hans fru Anna, är hon den första livländska kvinnan vars livshistoria är helt bekräftad.

Biografi 

Anna växte upp i luthersk tro i det nyreformerade Mecklenburg. Hon gifte sig den 11 mars 1566 i Köningsberg med hertig Gotthard Kettler. För att vara den här tidseran, ägde äktenskapet rum mycket sent. Det inleddes år 1564 och alliansen mellan Kurland och Mecklenburg förde med sig rikedomar och viktiga förbindelser till det nygrundade hertigdömet.

Familj och släkt

Barn 

Hon fick totalt tre barn:

 Anna Kettler (1567–1617)
 Fredrik Kettler (1569–1642)
 Vilhelm Kettler (1574–1640)

Anfäder

Referenser 

 

Kurlands hertiginnor
Födda 1533
Avlidna 1602
Kvinnor